Bugatti bezeichnet:

 Bugatti, ehemaliger deutscher (1909–1918), dann französischer Automobilhersteller (1918–1963)
 Bugatti Automobili, ehemaliger italienischer Automobilhersteller (1987–1998)
 Bugatti Automobiles, aktueller französischer Automobilhersteller (seit 1998)
 Bugatti (Bekleidung), deutscher Bekleidungshersteller
 Ilcar di Bugatti, italienischer Hersteller von Waren rund um das Thema Essen (Teller, Besteck, Haushaltsgeräte wie Toaster, …) 

Bugatti ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Bugatti (1856–1940), italienischer Designer
 Ettore Bugatti (1881–1947), italienischer Automobilfabrikant
 Giovanni Battista Bugatti (1779–1869), italienischer Scharfrichter
 Jean Bugatti (1909–1939), französisch-italienischer Automobilfabrikant
 Ottavio Bugatti (1928–2016), italienischer Fußballspieler
 Rembrandt Bugatti (1884–1916), italienischer Bildhauer
 Roland Bugatti (1922–1977), französisch-italienischer Automobilfabrikant